В статье представлен список гонщиков, погибших во время официальных заездов «Формулы-1» и во время других гонок.

Гонки «Формулы-1» всегда были опасными для жизни пилотов и даже зрителей. За время существования «Формулы-1» погибли 47 пилотов, 33 из них погибли непосредственно в заездах чемпионата мира, ещё 10 погибли в тестовых заездах, а 5 пилотов погибли в гонках, не включённых в зачёт чемпионат мира.

Первым погибшим пилотом в истории «Формулы-1» стал Раймон Соммер, который погиб в  году. Последним же пилотом, умершим от травм, полученных во время Гран-при «Формулы-1», стал Жюль Бьянки.

Всего в 1950-е годы погибло 18 гонщиков, в 1960-е — 14, 1970-е — 10, четверо в 1980-е, двое в 1990-е, ни одного в 2000-е и один в 2010-е.

Гонщики, погибшие в результате аварии во время официальных тренировок, квалификаций и гонок этапов чемпионата мира «Формулы-1»

Гонщики «Формулы-1», погибшие во время тестовых заездов, незачётных гонок и гонок других серий

Примечания

Литература 
<div class="references-small">
 
 
 

Списки, связанные с Формулой-1